Gracilimesus är ett släkte av kräftdjur. Gracilimesus ingår i familjen Ischnomesidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Gracilimesus